«История О» () — французская экранизация одноимённого эротического романа Доминик Ори (1954). Фильм снят в 1975 году Жюстом Жакеном.

Сюжет 
Молодой человек отсылает свою любовницу, по её согласию, в далёкое поместье — за́мок Руаси, где ей предстоит прожить некоторое время. Замком и слугами управляет знакомый этого молодого человека, но способы управления у него особые, в стиле BDSM. Подробное изложение сюжета см. в статье История О.

В ролях 
 Коринн Клери — О
 Клаудия Сепеда
 Мартина Келли — Тереза
 Жан Гавен — Пьер
 Удо Кир — Рене

Ссылки 
 
 
 
 

Эротические фильмы Франции
Эротические фильмы 1970-х годов
Фильмы-драмы ФРГ
Фильмы-драмы Франции
Экранизации романов Франции
Себастьян Жапризо
Фильмы-драмы Канады
Фильмы Жюста Жакена
Фильмы Канады 1975 года
Фильмы Франции 1975 года
Фильмы о фотографах
БДСМ в фильмах